Одиночные соревнования по теннису на XVI летних Панамериканских играх прошли с 17 по 22 октября 2011 года на кортах Complejo Telcel de Tenis.

Общая информация 
Чемпионкой турнира стала Ирина Фалькони из США. Уроженка Портовьехо неплохо себя проявила по ходу сезона профессионального тура и тут смогла подтвердить свою форму. Серебряная медаль досталась пуэрториканке Монике Пуиг, которая ещё за полгода до турнира играла соревнования среди юниоров. Бронзовая медаль на счету ещё одной американки — Кристины Макхейл.

Из призёров соревнований-2007 в турнире принимала участие лишь Мариана Дуке-Мариньо.

Впервые за четыре розыгрыша турнира его победителем стала не представительница Венесуэлы: принимавшие участие в турнире Адриана Перес и Андреа Гамис общими усилиями выиграли лишь один матч. Впервые с 1991 года титул достался представительнице США, а впервые с 1983 года представительница Пуэрто-Рико смогла завоевать серебряную медаль (лучшее достижение этой страны на играх).

Призёры

Посев 
Первая ракетка турнира начинает турнир со второго круга.

  Кристина Макхейл (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Ирина Фалькони (Титул, Золотая медаль)
  Мариана Дуке-Мариньо (Четвертьфинал)
  Флоренсия Молинеро (Полуфинал)

<li>  Вероника Сепеде Роиг (Четвертьфинал)
<li>  Мария Фернанда Альварес Теран (Второй раунд)
<li>  Моника Пуиг (Финал, Серебряная медаль)
<li>  Каталина Кастаньо (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннис на Панамериканских играх 2011